Igrejinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Igrejinha (ort), Rio Grande do Sul, 
 Igrejinha (kommun), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 Igrejinha (freguesia), Évora, Arraiolos, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar